hrabstwo Blaine (ang. Blaine County) w USA, w stanie Idaho
 hrabstwo Blaine (ang. Blaine County) w USA, w stanie Montana
 hrabstwo Blaine (ang. Blaine County) w USA, w stanie Nebraska
 hrabstwo Blaine (ang. Blaine County) w USA, w stanie Oklahoma